E331  est le numéro E de plusieurs additifs alimentaires apparentés, les citrates de sodium. Tous sont utilisés comme régulateurs de pH, émulsifiants et stabilisants.
 désigne le citrate biacide de sodium, ou citrate monosodique, de formule  
 : Citrate monoacide de sodium, ou citrate bisodique, de formule  
 : Citrate de sodium, ou citrate trisodique, de formule 

331